Missalla ist der Name von

 Heinrich Missalla (1926–2018), deutscher römisch-katholischer Theologe. 
 Herbert Missalla (* 1935), deutscher Mittelstreckenläufer